Strnád ima več pomenov:
strnadi - Emberizidae - družina ptic pevk
strnad (rod) - Emberiza - rod ptic v družini Emberizidae
gozdni strnad
Strnad - priimek več znanih ljudi